Tadeusz Marek – polski inżynier, konstruktor silników samochodowych (poza Polską znany jako Tadek Marek)
 Tadeusz Żakiej – polski muzykolog i publicysta muzyczny używający pseudonimu Tadeusz Marek